

Kazachstan 
 Ljoebimovka (Noord-Kazachstan) - dorp in de oblast Noord-Kazachstan

Rusland 
 Ljoebimovka (Basjkirostan) - dorp in de republiek Basjkirostan
 Ljoebimovka (Brjansk) - dorp in de oblast Brjansk
 Ljoebimovka (Kostroma) - posjolok in de oblast Kostroma
 Ljoebimovka (district Bolsjesoldatski) - dorp in de oblast Koersk
 Ljoebimovka (district Fatezjski) - dorp in de oblast Koersk
 Ljoebimovka (district Korenevski) - dorp in de oblast Koersk
 Ljoebimovka (district Medvenski) - choetor in de oblast Koersk
 Ljoebimovka (Mordovië) - posjolok in de republiek Mordovië
 Ljoebimovka (district Moeromtsevski) - dorp in de oblast Omsk
 Ljoebimovka (district Nizjneomski) - dorp in de oblast Omsk
 Ljoebimovka (district Okonesjnikovski) - dorp in de oblast Omsk
 Ljoebimovka (Orenburg) - dorp in de oblast Orenburg
 Ljoebimovka (Rjazan) - dorp in de oblast Rjazan
 Ljoebimovka (Samara) - posjolok in de oblast Samara
 Ljoebimovka (Tatarije) - dorp in de republiek Tatarije
 Ljoebimovka (district Koerkinski) - dorp in de oblast Toela
 Ljoebimovka (district Volovski) - dorp in de oblast Toela
 Ljoebimovka (Tsjoevasjië) - dorp in de republiek Tsjoevasjië
 Ljoebimovka (Tver) - dorp in de oblast Tver